Джакомацци () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Джакомацци, Гильермо (род. 1977) — уругвайский футболист.
 Джакомацци, Джованни (1928—1995) — итальянский футболист.
 Джакомацци ди Соза Фрейтас, Клебер (род. 1983) — бразильский футболист.